Giovanni Corner, auch genannt Giovanni Cornaro (* 4. August 1647 in Venedig; † 12. August 1722 ebenda) war der vierte und letzte Doge Venedigs, der aus der Cornaro-Familie stammte. Er war, folgt man der staatlich gesteuerten Geschichtsschreibung der Republik Venedig, ihr 111. Doge.

Corner war ältester von zwei Söhnen des Federico Corner und der Cornelia Contarini sowie Bruder des Kardinals Giorgio. Zudem war er Enkel von Francesco Cornaro. Aus seiner Ehe mit Laura Corner, einer entfernten Verwandten aus einem ebenso reichen Zweig der Familie, gingen vier Söhne hervor. Giovanni Corners Nachkommen erloschen mit seinem Urenkel Piero Francesco im Mannesstamm.
Nachdem er bereits verschiedene politische Ämter ausgeübt hatte – z. B. 1683 Senator, 1691 Gouverneur in Brescia, wurde Giovanni Cornaro im Jahr 1709 zum Dogen von Venedig gewählt. Er galt als unauffällig und politisch wenig ambitioniert, deshalb einigte man sich auf ihn, als Kompromisslösung in einem Streit zwischen den Familien Diedo und Pisani.

In seine Amtszeit fiel der Verlust von Morea (so der mittelalterliche Name des Peloponnes) an die Türken.

Das Grab des Dogen befindet sich in der  Familienkapelle der Cornaro in San Nicola da Tolentino.

Literatur 
 
 Andrea Da Mosto: I dogi di Venezia, Florenz 2003. ISBN 88-09-02881-3

Weblinks 

Doge (Venedig)
Herrscher (18. Jahrhundert)
Giovanni 02
Historische Person (Italien)
Geboren 1647
Gestorben 1722
Mann